Ночь демонов (фильм, 1988)
 Ночь демонов 2
 Ночь демонов 3
 Ночь демонов (фильм, 2010) — ремейк фильма 1988 года